Fyld har flere betydninger:
 fyld (ingrediens) bestanddel af mad eller bagværk
 fyld (materiale) indmad i fx puder og tøjdyr; i tekniske produkter
 opfyldning inden for entreprenørvæsen, fyld til huller og udgravninger
 fyldstof overflødigt materiale; overflødig tekst

Referencer